Liste der Verteidigungsminister Nordkoreas seit 1948.

!Liste
Nordkorea